Таборда () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:

 Таборда, Жозе да Кунья (1766—1836) — португальский художник и архитектор.
 Таборда, Франсишку Алвиш да Силва (1824—1909) — португальский актёр.